Zărnescu:
 Constantin Zărnescu
 Gheorghe Zărnescu

Vezi și 
 Zărnești
 Zărnești (dezambiguizare)

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania